La Primera División 1968 è stata la quarantesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la seconda ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali
San Lorenzo de Almagro 3-1 River Plate
Vélez Sársfield 0-1 Estudiantes de La Plata

Finale
San Lorenzo de Almagro 2-1 Estudiantes de La Plata

Reclasificatorio

Promocional

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Spareggi per il titolo

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1968 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1968
Campionato argentino di calcio